Glazbeni albumi:
 Indestructible (Art Blakey)
 Indestructible (Disturbed)
 Indestructible (Rancid)